Осада Ла-Рошели — название нескольких сражений разных эпох:

 Осада Ла-Рошели (1224) (:en:Siege of La Rochelle (1224)) — эпизод Англо-французской войны (1202—1214), осада французской королевской армией Ла-Рошели, обороняемой англичанами и их местными союзниками.
 Осада Ла-Рошели (1572—1573) — осада обороняемой гугенотами Ла-Рошели королевскими войсками под командованием герцога Анжуйского (будущий король Генрих III).
 Осада Ла-Рошели (1627—1628) — осада обороняемой гугенотами Ла-Рошели королевскими войсками под командованием кардинала Ришельё.
 Осада Ла-Рошели (1944—1945) (:en:Allied siege of La Rochelle) — осада союзными войсками Ла-Рошели, занятой немецкими войсками. Ла-Рошель была занята союзниками только после общей капитуляции Германии 8 мая 1945 года, на девять месяцев позже, чем был освобождён Париж.